Pinarnegrillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pinarnegrillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Pinarnegrillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar